Gouvernement Georges Clemenceau peut désigner ces gouvernements français :
 gouvernement Georges Clemenceau (1) du  au  ;
 gouvernement Georges Clemenceau (2) du  au .